Лашкар (от : ист. войско; совр. дивизия)

 Лашкар — один из трёх исторических центров индийского города Гвалиора, Индия.
 Лашкар () — название района в центре города Тегерана, Иран.

См. также 
 Лашкаре-Тайба ("армия праведников")
 Лашкарев

Примечания